К-3 — сокращённое название некоторых технических средств:
 Подводные лодки с тактическим номером К-3:
 USS K-3 — американская дизель-электрическая подводная лодка K-класса.
 HMS K3 — головной корабль британских подводных лодок K-класса.
 К-3 — советская подводная лодка типа «Крейсерская» периода Второй мировой войны.
 К-3 «Ленинский комсомол» — первая советская атомная подводная лодка.
 К-3 — советский пассажирский самолёт конструкции К. А. Калинина.
 К-3 — советский картофелеуборочный комбайн.
 К-3 — автоматический карабин, созданный в Армении в 1990-х годах.
 Daewoo K3 — южнокорейский ручной пулемёт.
 Pentax K-3 - фотоаппарат